Ненгоненго () — атолл в архипелаге Туамоту (Французская Полинезия). Расположен в 790 км к востоку от острова Таити.

География 
Общая площадь суши составляет около 9 км².

История 
Ненгоненго был открыт в 1767 году Самьюэлем Уоллисом, назвавшим его островом Принца Уильяма Генри.

Административное деление 
Административно является частью коммуны Хао.

Население 
В 2007 году атолл был необитаем.

См. также 
 Список островов Французской Полинезии

Ссылки 

  

Туамоту
Атоллы